Ранчо дел Ваље има више значења:

 Ранчо дел Ваље (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо дел Ваље (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо дел Ваље (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику